Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржано је 27. и 29. августа на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013., због повреде, неће бранити, троструки светски првак, Роберт Хартинг из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 атлетичара из 20 земаља. 

 Аустралија 2
 Аустрија 2
 Белгија 1
 Бразил 1
 Колумбија 1
 Кипар 1
 Естонија 2
 Немачка 3
 Мађарска 1
 Индија 1
 Иран 1
 Јамајка 3
 Кувајт 1
 Литванија 1
 Пољска 2
 Јужноафричка Република 1
 Самоа 1
 Шпанија 1
 Шведска 2
 САД 3

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
Стање 26. август 2015.

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању диска пре првенства (27. августа 2015), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Пјотр Малаховски|| ||68,29|| 1. август  
|-
| 2.|| Џејсон Морган|| ||68,19 ||6. јун
|-
| 3.||Кристоф Хартинг||||67,93||16. мај 
|-
| 4.|| Золтан Кеваго|| ||67,39||17. јун
|-
| 5.|| Лукас Вајсхајдингер|| ||67,24||1. август
|-
| 6.||Герхард Мајер|| ||67,20||5. мај
|-
| 7.||Бен Харадин|| ||66,75||10. мај 
|-
| 8.|| Мартин Купер|| ||66,67||14. март
|-
| 9.||Филип Миланов|| ||66,43||26. април
|-
| 10.||Федрик Дакре|| ||66,40||21. март 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификациона норма за пласман у финале износила је 65,00 метара (КВ), коју су пребацила 2 такмичара, а осталих 10 се у финале пласирало на основу постигнутог резултата (кв'''),.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном